

Astronomia 
 Byron – cratere meteoritico di Mercurio
 3306 Byron – asteroide della fascia principale

Cinema
 Lord Byron – film del 1949 diretto da David MacDonald
 Lord Byron – film del 2011 diretto da Zack Godshall

Geografia 
 Italia
 Byron – frazione di Champorcher

 Stati Uniti d'America
 Byron – census-designated place della Contea di Contra Costa, California
 Byron – città della Contea di Peach, Georgia
 Byron – città della Contea di Ogle, Illinois
 Byron – città della Contea di Oxford, Maine
 Byron – villaggio della Contea di Shiawassee, Michigan
 Byron – città della Contea di Olmsted, Minnesota
 Byron – villaggio della Contea di Thayer, Nebraska
 Byron – città della Contea di Genesee, New York
 Byron – città della Contea di Alfalfa, Oklahoma
 Byron – città della Contea di Fond du Lac, Wisconsin
 Byron – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Byron – città della Contea di Big Horn, Wyoming

Musica 
 Lord Byron – opera di Virgil Thomson

Onomastica 
 Byron – nome proprio di persona

Personaggi 
 Byron – personaggio di Babylon 5
 Byron – personaggio di One Piece
 Byron – personaggio di Pokémon

Persone 
 George Gordon Byron – poeta e politico britannico
 David Byron
 Robert Byron
 Augusta Ada Byron, contessa di Lovelace – matematica britannica

Pagine correlate 
 Biron